Deux élections législatives ont eu lieu en France en 1815 :
 les élections législatives françaises de mai 1815 ;
 et les élections législatives françaises d'août 1815.